Il doppio  del Farmers Classic 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo e si sono riconfermati campioni quest'anno battendo in finale Eric Butorac e Jean-Julien Rojer 66-7, 6-2, [10-7].

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (quarti di finale)

 Martin Damm /  Michael Kohlmann (primo turno) 
 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Farmers Classic 2010
ATP World Tour 2010